Een grondwettelijke meerderheid of constitutionele meerderheid is de gekwalificeerde meerderheid van de stemgerechtigde leden van de wetgevende macht (het parlement) of van de grondwetgevende macht, die nodig is om de grondwet (constitutie) van een land te wijzigen.

In Nederland was hiervoor eerder 80 procent vereist en nu twee derde van de stemmen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zie Grondwet.
In België is twee derde van de stemmen nodig, alsmede een aanwezigheid van twee derde van de leden van elke kamer. Zie De herziening van de Belgische Grondwet 
In Slowakije is dit bijvoorbeeld 60 procent en in Rusland twee derde van de stemmen. In Rusland heeft de politieke partij Verenigd Rusland sinds 2003 in haar eentje voldoende zetels (305 van de 450 zetels in de Staatsdoema) voor de grondwettelijke meerderheid.

Stemming
Grondwet